YRI steht für:
 Flughafen Riviere-du-Loup, Rivière-du-Loup, Québec, Kanada (IATA-Code)
 Jemen-Rial, inoffizielle Abkürzung

yri steht für:
 Yarí, isolierte Sprache in Kolumbien (ISO-639-3-Code)

Abkürzung